Alberto Medina Briseño (Culiacán Rosales, 1983. május 29. –) mexikói labdarúgó, aki jelenleg a Chiapas FC-ben játszik. Középpályásként és csatárként is bevethető.

Pályafutása

Klubcsapatokban

CD Guadalajara 

Medina 2000. augusztus 8-án, 17 évesen debütált a CD Guadalajara első csapatában. Hét gólt szerzett a 2006-os Aperturában, melyet meg is nyert a Chivas. Nagyszerű formában kezdte a 2007-es Clausurát, 18 meccsen hat gólt lőtt. Csapattársával, Omar Bravóval gyakran váltogatták a helyüket, hogy ezzel zavarba hozzák az ellenfél védelmét. Több mint 320 mérkőzésen lépett pályára a Guadalajarában és 51 gólt szerzett.

A válogatottban

Medina 2003-ban debütált a mexikói válogatottban. Eleinte csak barátságos meccseken számítottak rá. Első komoly tornája a 2005-ös konföderációs kupa volt, ahol harmadik számú csatár volt Jared Borgetti és Ramón Morales mögött. A 2006-os világbajnokságon nem volt ott, de a 2010-es tornára már kapott behívót.

Mérkőzések a válogatottban

Források 

 Adatlapja a MedioTiempo.com-on 
 Adatlapja a FootballDatabase-en
 Válogatottbeli statisztikái

Mexikói labdarúgók
A CD Guadalajara labdarúgói
A Pachuca labdarúgói
A Puebla labdarúgói
A Chiapas labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Labdarúgó-középpályások
1983-ban született személyek
Culiacán Rosales-iek
Élő személyek